Фрутвејл има више значења:
 Фрутвејл (Колорадо)
 Фрутвејл (Тексас)